Il doppio del Qatar ExxonMobil Open 2004 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Martin Damm e Cyril Suk erano i detentori del titolo e hanno battuto in finale 6–2, 6–4 Stefan Koubek e Andy Roddick.

Teste di serie
 Jonas Björkman /  Todd Woodbridge (primo turno)
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (semifinali)
 Martin Damm /  Cyril Suk (campioni)
 Jared Palmer /  Pavel Vízner (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Qatar ExxonMobil Open 2004
ATP Tour 2004